„Confessions Tour“ е седмото турне на Мадона, организирано като промоция на „Confessions on a Dance Floor“.

История 
Турнето стартира на 21 май 2006 в Лос Анджелис и продължава с концерти в големите грдове в САЩ (Ню Йорк, Чикаго, Бостън, Маями и др) и Канада (два концерта в Монреал). От 30 юли турнето преминава в Европа с концерт в Кардиф (Обединеното кралство). Следват концерти в Лондон, в големите градове в Италия, Германия, Дания, Франция, Холандия, Чехия, Русия, след което и в Япония.

Шоуто е определено от пресата и критиците като последния скандал на певицата поради острите нападки срещу Джордж Уокър Буш (когото сравнява с Хитлер) и препратките към Християнството – Мадона изпълнява „Live to Tell“ разпъната на кръст и с трънен венец на главата.

Запис на шоуто от стадиона „Уембли Арена“ в Лондон е излъчен по bTV на 17 февруари 2007.

Изпълнявани песни 
 „Future Lovers/ I Feel Love“
 „Get Together“
 „Like a Virgin“
 „Jump“
 „Интерлюдия: Confessions“
 „Live to Tell“
 „Forbidden Love“
 „Isaac“
 „Sorry“
 „Like It or Not“
 Интерлюдия: „Sorry“ (Ремикс)
 „I Love New York“
 „Ray of Light“
 „Let It Will Be“
 „Drowned World/Substitute For Love“
 „Paradise (Not For Me)“
 „Music“
 „Erotica“
 „La Isla Bonita“
 „Lucky Star“
 „Hung Up“

Дати на турнето

Приходи 

Музикални турнета на Мадона (певица)
Музикални турнета от 2006 година